Rövarskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rövarskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Rövarskäret, Vasa, Österbotten,

Se även
Rövarskär

Robotskapade Finlandförgreningar